Harper kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis Harper
 Roland McMillan Harper

Robotskapade auktorsförkortningar